YME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Matane (Canada)